Drepane – genere della famiglia di pesci ossei di Drepaneidae 
Drepane – uno dei nomi di Drepanon, l'odierna Trapani
Drepane – l'antica isola di Corcira, ora  Corfù